SMM puede referirse a:
 Mercadotecnia en medios sociales (), el proceso de generar tráfico web o llamar la atención a través de redes sociales;
 Modo de Gerencia del Sistema (), un modo de operación de microprocesadores x86 en el que se suspende la ejecución normal (incluyendo el sistema operativo), y se ejecuta un software especial separado en un modo de alto privilegio;
 Solar Maximum Mission, un observatorio espacial de la NASA destinado a estudiar el Sol.
 Suplemento mineral milagroso (y en inglés: MMS - miracle mineral supplement), un tipo de disolución de clorito de sodio.
 Sociedad Matemática Mexicana;